Chlormethylsilane oder Methylchlorsilane bezeichnet:

 Chlormethylsilan
 Dichlormethylsilan
 Trichlormethylsilan
 Dichlordimethylsilan
 Chlortrimethylsilan
 Dimethylchlorsilan